Метлино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 

 Метлино — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Метлино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
Метлино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
Метлино — посёлок в Озёрском городском округе Челябинской области.
Метлино (также, Верхне-Теченское) — отселённое и захороненное в XX веке вследствие радиоактивного загрязнения реки Теча село в Каслинском районе Челябинской области.